Ви́ктор Борисе́нко:
 Борисенко, Виктор Евгеньевич (род. 1951) — советский и белорусский физик.
 Борисенко, Виктор Серафимович (1926—2005) — советский футболист и футбольный тренер.